Hundslund (plaats), plaats in Denemarken
 Hundslund (parochie), parochie in Denemarken